Puchar Wysp Owczych w piłce nożnej mężczyzn 2016 (far. Løgmanssteypið) – 62. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Wysp Owczych. Tytułu bronił klub Víkingur Gøta, a przejął go KÍ Klaksvík. Zwycięzca uzyskał prawo gry w kwalifikacjach Ligi Europy UEFA sezonu 2017/2018.

Uczestnicy 

W Pucharze Wysp Owczych wzięły udział drużyny ze wszystkich poziomów ligowych na archipelagu. Zespoły z 2. deild oraz 3. deild musiały wziąć udział w fazie wstępnej, podczas gdy pozostałe kluby zaczęły od rundy eliminacyjnej.

Terminarz

Runda wstępna 

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 24 marca 2016

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 26 marca 2016

|}

Runda eliminacyjna 

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 23 kwietnia 2016

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 24 kwietnia 2016

|}

Runda finałowa

Drabinka

Ćwierćfinały 

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 7 maja 2016

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 8 maja 2016

|}

Półfinały

Pierwsze mecze

Rewanże

Finał

Przypisy

Zobacz też 
 Effodeildin 2016
 Superpuchar Wysp Owczych 2016

Puchar Wysp Owczych w piłce nożnej
2016 na Wyspach Owczych
2016 w piłce nożnej